Ulíaris (guarda-costas) — oficial bizantino do 
 Ulíaris (conde) — oficial gótico do 

Desambiguações de antropônimos